Blues’n’Jazz steht für:

 ein Musikfestival in der Schweiz, siehe Blues’n’jazz (Rapperswil-Jona)
 ein Album des US-amerikanischen Blues-Sangers B.B. King, siehe Blues’n’jazz (Album)